L'expression les Bleus peut désigner :

 les différentes équipes de France masculines de sport collectif, notamment :
 l'équipe de France de football
 l'équipe de France de rugby à XV
 l'équipe de France de handball
 l'équipe de France de basket-ball
 l'équipe de France de volley-ball
 l'équipe de France de tennis (Coupe Davis)

 le féminin Les Bleues peut être utilisé pour désigner l'équipe de France féminine d'un sport collectif, notamment :
 l'équipe de France de football
 l'équipe de France de basket-ball
 l'équipe de France de handball

 les policiers, qui portent un uniforme bleu
 les novices
 Les Bleus, l’escorte accompagnant le géant Samson dans la ducasse d'Ath
 Les Bleus, premiers pas dans la police, une série télévisée française
 Les Bleus (Stripes), un film américain réalisé par Ivan Reitman en 1981.